Глория Хемингуэй (урождённая Грегори Хэнкок Хемингуэй, ; , Канзас-Сити, США — , Ки-Бискейн, Флорида, США) — третий ребёнок писателя Эрнеста Хемингуэя. Она стала врачом и помогала отцу писать мемуары.

Ранние годы 
Родилась в Канзас-Сити, Миссури в семье писателя Эрнеста Хемингуэя и его второй жены Полин Пфайфер. По словам родственников, Глория была «талантливым спортсменом» и «метким стрелком». В зрелом возрасте предпочитала называть себя Грегом. Она поступила в  в Коннектикуте и закончила её в 1949 году. Далее продолжила обучение в , но, отучившись год, бросила учёбу и работала механиком по обслуживанию самолётов до переезда в Калифорнию в 1951 году.

Грегори женилась против воли своего отца, начала употреблять наркотики, что привело к аресту. Вследствие инцидента Эрнест Хемингуэй выместил злобу на Полин, мать Глории, в телефонном звонке, не зная, что у Полин была редкая опухоль надпочечников, которая может вызвать смертельный всплеск адреналина во время стресса. Через несколько часов после телефонного разговора с Эрнестом она умерла от шока на операционном столе больницы. Эрнест Хемингуэй обвинил Глорию в смерти Полин, и та, потрясённая обвинением, больше никогда не виделась с отцом.

Зрелые годы 
От четырёх жен у Глории Хемингуэй было восемь детей: Патрик, Эдуард, Шон, Брендан, Ванесса, Мария, Джон и Лориан. Одна из её жен — Валери Дэнби-Смит, была на протяжении 20 лет секретаршей Эрнеста Хемингуэя<ref>Valerie Hemingway, Running with the Bulls: My Years with the Hemingways (NY: Random House, 2004), 6-7</ref>. Четвёртый брак Грегори с Идой Мэй Галлихер закончился разводом в 1995 году после трёх лет совместной жизни, хотя они продолжали жить вместе и повторно зарегистрировали брак в 1997 году.

В 1972 году , детский инструктор по теннису и подруга семьи Хемингуэев, которая была влюблена в Глорию, выпустила книгу The Life and Death of a Brave Bull'', посвящённую ей.

Глория работала врачом в 1970-е и 1980-е, сначала в Нью-Йорке, потом — сельским семейным врачом в Монтане, в городе , санитарным инспектором в округе Гарфилд. В интервью она говорила: «Когда я чувствую запах полыни или вижу горы, или огромный чистый ручей — я чувствую любовь к ним. Некоторые из моих счастливых воспоминаний о детстве связаны с Западом». В 1988 году власти штата Монтана отказались возобновить медицинскую лицензию Хемингуэй из-за алкоголизма. Многие годы Глория Хемингуэй занималась лечением биполярного расстройства, алкоголизма и злоупотреблений психоактивными веществами.

Хемингуэй и её братья пытались защищать имя своего отца и свои права как наследников через суд, чтобы остановить проведение местных праздников, называемых «Дни Хемингуэя» в Ки-Уэсте в штате Флорида. В 1999 году они учредили венчурную компанию Hemingway Ltd. для продвижения семейного имени в качестве «бренда аксессуаров, означающих определённый образ жизни». Их первое коммерческое предприятие оказалось крайне противоречивым, в частности потому, что занялось продажей модели дробовиков с названием «Хемингуэй».

Гендерная идентичность 
В течение многих лет Хемингуэй утверждала, что испытывала гендерную дисфорию. Иногда она носила женскую одежду. Её жена Валери писала:

Глория начала обдумывать операцию по коррекции пола ещё в 1973 году и перенесла её в 1995 году, после чего и начала использовать имя Глория. Несмотря на это, Хемингуэй, представляя себя как мужчина, вступила в брак с Идой Галлихер в 1997 году в штате Вашингтон.

На публике Хемингуэй использовала мужской образ, она давала редкие интервью о своём отце вплоть до 1999 года. В июле 1999 года она присутствовала на торжествах по случаю столетия со дня рождения Эрнеста Хемингуэя в Оук-Парке в Иллинойсе. Она также выступала на открытии  в семейном доме своей матери в  в Арканзасе, там же совершила каминг-аут 4 июля 1999 года.

Трансгендерный переход продолжался долгие годы и остался незавершённым из-за смерти Глории. Она перенесла операцию по увеличению одной груди, но потом удалила имплантат. Иногда её видели в женской одежде, но в мужском образе она проводила свободное время в местном кафе, где её вспоминают как «просто одного из посетителей». За несколько дней до своей смерти она была арестована, в полицейском отчёте указывается, что сначала она представилась именем Грег Хемингуэй, а позже изменила его на Глорию. Скончалась в центре для заключения женщин, где ожидала предстоящего допроса в суде по поводу обвинений в непристойности и сопротивлении аресту без применения насилия.

Примечания 

Выпускники Кентерберийской школы (Коннектикут)
Выпускники Университета Майами
Трансгендерные и транссексуальные женщины
Семья Хемингуэя